Een verkeersweg:
 N576 (België)
 N576a (België)
 N576 (Frankrijk)
 N576 (Nederland), zie Provinciale weg 576

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing